Станислас Вавринка је освојио титулу. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 4:6, 7:6(7:5), 6:2.

Носиоци

 Рафаел Надал (четвртфинале)
 Новак Ђоковић (полуфинале)
 'Станислас Вавринка (победник)
 Роџер Федерер (финалиста)
 Томаш Бердих (треће коло)
 Давид Ферер (полуфинале)
 Ришар Гаске (одустао пре почетка турнира)
 Милош Раонић (четвртфинале)
 Жо-Вилфрид Цонга ''(четвртфинале)

<li> Фабио Фоњини (треће коло)
<li> Томи Робредо (треће коло)
<li> Григор Димитров (треће коло)
<li> Михаил Јужни (прво коло)
<li> Кевин Андерсон (прво коло)
<li> Николас Алмагро (треће коло)
<li> Јежи Јанович (прво коло)
<li> Александар Долгополов (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Монте Карло мастерс 2014.
Монте Карло мастерс – појединачно